Пон-де-Мец () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на північ від Парижа, 5 км на південний захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 836 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2145,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Пон-де-Мец на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пон-де-Мец на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма